

Октябрь 
 22 октября — Ицамнах-Кавиль (53), правитель Южного Мутульского царства со столицей в Дос-Пиласе.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Виллеик Кайзерсвертский, настоятель монастыря Кайзерверт (Дюссельдорф), святой, почитаемый Римско-католической церковью.
 Марчелло Тегаллиано, 2-й венецианский дож (717—726).

0726
Умершие в 726 году